Il doppio del Majorca Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Julian Knowle e Michael Kohlmann.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Sjeng Schalken /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Lucas Arnold /  Gastón Etlis (quarti di finale)
 David Adams /  Simon Aspelin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2002
ATP Tour 2002